A cenzus latin eredetű szó.

Eredeti jelentés 
A római közjogban a római polgárok vagyonának becslését nevezték cenzusnak, és a polgárokat ennek alapján osztályozták. A modern államokban a cenzus mint vagyonbecslés bizonyos politikai jogok alapját képezheti. (Például ha a választás cenzushoz kötött.) Ez esetben a választáshoz vagy választhatósághoz szükséges bizonyos meghatározott vagyon vagy jövedelem megléte.

További jelentések 
 vagyonbecslés, adóbecslés, adójövedelem
 földbér, az Árpád-korban a hospesek adója, amit a 13. század után a jobbágyság fizetett
 a polgári jogoknak, főként a választójognak különböző feltételekhez (vagyonhoz, műveltségi szinthez, nemhez, fajhoz stb.) való kötése.
 a középkorban a hadisarc bizonyos típusai
 népszámlálás

Források 
kislexikon.hu